Grant Avenue – ulica w San Francisco
 Grant Avenue – stacja metra w Nowym Jorku